Заполя́рный райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование в статусе муниципального района в Ненецком автономном округе. Охватывает всю территорию Ненецкого автономного округа, за исключением территории города Нарьян-Мар и соответствующего городского округа.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Искателей) проживают  % населения района.

Административное деление 
В Заполярный район как административно-территориальную единицу автономного округа входит 1 посёлок городского типа районного значения (рабочий посёлок Искателей, в границах которого было образовано одноимённое городское поселение), а также 17 сельсоветов  (в границах которых были образованы одноимённые сельские поселения, статусом последнего также был наделён 1 посёлок — Амдерма).

В Заполярный муниципальный район входит 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 18 сельских поселений.

Населённые пункты 

В Заполярном районе 42 населённых пункта.

Местное самоуправление

2005—2014 
Глава Администрации Заполярного района — Александр Безумов, избран в 2005 году, повторно — в 2009 году.

Председатель Совета Заполярного района — Владимир Окладников, избран в 2006 году, повторно — в 2009 году.

2014—2015 
Глава Заполярного района — Председатель Совета Заполярного района — Алексей Михеев, избран в 2014 году.

Глава Администрации Заполярного района — Олег Холодов, назначен в 2015 году.

См. также 
 Административно-территориальное деление Ненецкого автономного округа
 Флаги Ненецкого автономного округа
 Пустозерск

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Заполярного района
 Закон Ненецкого автономного округа «О статусе, административных центрах и границах муниципальных образований Ненецкого автономного округа»
 Общественно-политическая газета Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер" ("Красный тундровик")" от 4 апреля 2006 года

Заполярный район
Районы Ненецкого автономного округа